Sainte-Hélène – wyspa w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Sainte-Hélène (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Hélène (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Hélène (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Sainte-Hélène (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Sainte-Hélène (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia